Cleyton est un prénom brésilien. Il peut désigner :

 Cleyton (1983-), de son nom complet Cleyton Alexandre Henrique Silva, footballeur brésilo-grec ;
 Cleyton (1990-), de son nom complet Cleyton Rafael Lima da Silva, footballeur brésilien.

Voir aussi 
 
Homonymie de personnes
Prénom brésilien